VNP steht als Abkürzung für:

 Vanuatu National Party, Partei im Parlament von Vanuatu
 Verein Naturschutzpark
 Verlag Nürnberger Presse
 Virtuelle Masse (Elektronik), in der Elektronik ein Punkt einer elektrischen Schaltung, der trotz fließender Ströme ein Massepotential aufweist, jedoch nicht direkt mit der Masse verbunden ist

Abkürzung